Domingool é um programa de rádio da Rede Atlântida para todas as emissoras, em rede. Vai ao ar todos os domingos.

Blocos 

Atlântida Feelings - Vai ao ar das 10:00 às 11:00, é a reprise de um trecho de um show ao vivo ou do Planeta Atlântida.

Top Fifteen - No ar das 11:00 ao meio-dia, é o bloco das 15 melhores músicas da semana.

Discorama de Domingo - No ar do meio-dia às 13:00, não possui locutor, diferentemente da versão diária.

Domingool propriamente dito 

Possui blocos musicais de uma hora, que vão ao ar em rede das 13:00 às 19:00, ao mesmo formato do antigo "Vitrolão", com pequenos blocos:

Tijoladas do Pretinho - São micro reprises do programa, geralmente são de piadas ou do Cabelo no Spaghetti com Duda Garbi. No ar de hora em hora, às meias-horas dos blocos.

Geleia Pop - com formato semelhante ao Mundo Pop, são notícias das celebridades e rankings de cinema, narrados por Potter. No ar ao final de cada bloco.

Ligações externas

Página da Rede Atlântida

Programas de rádio do Rio Grande do Sul
Programas da Rede Atlântida